En anglais, three désigne le chiffre 3.

Musique 

 Three, un album de Bob James sorti en 1976 ;
 Three, le premier EP de U2 sorti en 1979 ;
 Three, le second album du groupe John Butler Trio ;
 Three, un album des Sugababes sorti en 2003.

Cinéma 
 Three, un film de James Salter réalisé en 1969 ;
 Three, un film de Johnnie To réalisé en 2016.

Télévision 
 , une série télévisée américaine.

Entreprises 
 Three, autre appellation de 3, est un fournisseur de téléphone anglais.